Арент () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Арент, Вильгельм — (1864 — после 1913) — немецкий актёр, редактор, писатель и поэт.
 Арент, Марек (род. 1986) — латвийский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Арент, Эдди (1925—2013) — немецкий актёр кино и телевидения.
 Фон Арент, Бенно — (1898—1956) — немецкий кинорежиссёр, костюмер, дизайнер, архитектор, оберфюрер СС.

См. также 
 Аренд
 Арендт
 Арендтс
 Арендс

Примечания